Гаври́ловка:

Белоруссия 
 Гавриловка — упразднённая деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Гавриловка — село в Павлодарском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1970-е годы.
 Гавриловка — до 1921 года название города Талдыкорган Алматинской области.
 Гавриловка — до 2008 года название села Кокалажар района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Гавриловка — прежнее название села Каскасу Толебийского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Гавриловка — село в Сокулукском районе Чуйской области.
 Гавриловка — прежнее название села Орто-Сай Сузакского района Жалалабадской области.

Молдавия 
 Гавриловка — село в Сынжерейском районе

Россия 
Башкортостан
 Гавриловка — деревня в Кугарчинском районе.
 Гавриловка — деревня в Фёдоровском районе, относится к Фёдоровскому сельсовету.
 Гавриловка — село в Фёдоровском районе, относится к Бала-Четырманскому сельсовету.

Калужская
 Гавриловка — деревня в Кировском районе.
 Гавриловка — деревня в Тарусском районе.

Карелия
 Гавриловка — деревня в Олонецком районе.

Кемеровская область
 Гавриловка — посёлок в Гурьевском районе.
 Гавриловка — посёлок в Кузедеевском сельском поселении Новокузнецкого района.
 Гавриловка — посёлок в Сосновском сельском поселении Новокузнецкого района.

Республика Коми
 Гавриловка — деревня в Сыктывдинском районе.

Красноярский край
 Гавриловка — деревня в Иланском районе.

Курская область
 Гавриловка — деревня в Кореневском районе.

Мордовия
 Гавриловка — деревня в Старошайговском районе.

Нижегородская область
 Гавриловка — рабочий посёлок в составе городского округа «город Дзержинск».
 Гавриловка — деревня в Ковернинском районе.
 Гавриловка — деревня в Семёновском районе.

 Новосибирская область
 Гавриловка — посёлок в Каргатском районе.
 Гавриловка — деревня в Кыштовском районе.

Оренбургская область
 Гавриловка — деревня в Абдулинском районе.
 Гавриловка — село в Александровском районе.
 Гавриловка — деревня в Бузулукском района.
 Гавриловка — село в Саракташском районе.

Пензенская область
 Гавриловка — село в Каменском районе.

Ростовская область
 Гавриловка — хутор в Кашарском районе.

Самарская область
 Гавриловка — село в Алексеевском районе.

Саратовская область
 Гавриловка — село в Балтайском районе.

Смоленская область
 Гавриловка — деревня в Рославльском районе.

Тамбовская область
 Гавриловка — село в Мичуринском районе.
 Гавриловка — деревня в Ржаксинском районе.
 Гавриловка — посёлок в Сосновском районе.

Удмуртия
 Гавриловка — деревня в Воткинском районе.

Ульяновская область
 Гавриловка — посёлок в Тереньгульском районе.

Украина 
 Гавриловка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Гавриловка — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Гавриловка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Гавриловка — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Гавриловка (до 2016 года — Гришино) — село в Роменском районе Сумской области.
 Гавриловка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Гавриловка — село в Боровском районе Харьковской области.
 Гавриловка — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области, с 1976 года в составе посёлка Солоницевка.
 Гавриловка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Гавриловка — село в Чугуевском районе Харьковской области.
 Гавриловка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.
 Гавриловка (до 2016 года — Ульяновка) — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Гавриловка — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
 Гавриловка — село в Бобровицком районе Черниговской области.
Гавриловка — до 1938 года название села Чкалово в Весёловском районе Запорожской области.

Реки 
 Гавриловка — в Алтайском крае.
 Гавриловка — в Томской области.
 Гавриловка — в Томской области.
 Гавриловка — в Новосибирской области.
 Гавриловка — в Вологодской области.
 Гавриловка — в Рузском районе Московской области

См. также 
 Гаврильск
 Гавриловка 1-я
 Гавриловка 2-я
 Гавриловка Вторая
Подгавриловка